Абидосский список — список фараонов Древнего Египта, высеченный на стене храма Сети I в Абидосе. Насчитывает 76 картушей древнеегипетских царей, начиная с Менеса и заканчивая Сети I. Был найден Мариетом. В отличие от ранее найденного, но хуже сохранившегося аналогичного списка из храма Рамсеса II, сына Сети I носит название «новой Абидосской таблицы» (la nouvelle table d’Abydos).

В список не включены имена фараонов I и II переходных периодов, а также пяти царей XVIII династии: Хатшепсут, Эхнатона, Сменхкара, Тутанхамона и Эйе (Хатшепсут была исключена вследствие предполагаемых гонений Тутмоса III, а четверо остальных фараонов относились к амарнскому периоду и были прокляты как еретики).

Подробности 
Картуши расположены двумя горизонтальными рядами. В списке каждый фараон назван только одним именем. В таблице приведено сначала то имя, которое стоит в Абидосском списке, а потом — то, под которым этот фараон более известен.

I династия

II династия 

В абидосском списке отсутствуют некоторые цари конца II династии, вероятно, конкурировавшие между собой.

III династия

IV династия

V династия 

(После № 28 отсутствует фараон Шепескара)

VI династия 

С 39-го картуша начинается второй ряд Абидосского списка.

VIII династия

XI-XII династии

XVIII династия

XIX династия 

Под списком царей помещён фриз, образованный картушами самого Сети I.

См. также 
 таблица Абидоса
 Саккарский список
 Царский список Карнака
 Палермский камень
 Туринский царский канон

Примечания

Ссылки 
 

Списки фараонов
XIX династия Египта
Абидос